Die Liste von Vulkanen in Deutschland enthält eine Auswahl von ehemals aktiven oder erloschenen Vulkanen in Deutschland.

Der tertiäre Vulkanismus in Deutschland wurde im Wesentlichen durch die Hebung der Alpen verursacht. Dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, zeigen Erdbeben vom Rheingraben bis zur Kölner Bucht. Die Angaben hinter den Vulkangebieten sind die Aktivitätszeiten.

Siehe auch 
 Liste von Vulkanen

Weblinks 

 Geologie Hessen (Rhön)
 Eifel
 Vulkangebiet Vogelsberg, Sektion Vogelsberg der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft

!
!Liste von Vulkanen
Deutschland
!